Mistrzostwa Świata w Snookerze 1998 (ang. Embassy World Snooker Championship) − ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1997/1998, rozegrany w dniach 18 kwietnia – 4 maja 1998 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Szkot John Higgins, pokonując w finale obrońcę tytułu Irlandczyka Kena Doherty’ego 18−12.

Nagrody 

 Zwycięzca: £220,000
 II miejsce: £132,000
 Półfinalista: £66,000
 Ćwierćfinalista: £33,000
 Ostatnia 16: £17,750
 Ostatnia 32: £12,000

 Najwyższy break fazy zasadniczej turnieju : £19,000

 Łączna pula nagród: £1,323,000

Wydarzenia związane z turniejem 
 W snookerowych mistrzostwach świata 1998 zadebiutowali David Gray, Quinten Hann oraz Matthew Stevens.
 Stephen Hendry po raz pierwszy od swojego debiutu w mistrzostwach świata w 1986 roku, odpadł już w pierwszej rundzie turnieju.

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe 

  John Higgins 143, 139, 131, 130, 130, 128, 119, 118, 114, 111, 109, 104, 103, 102
  Jimmy White 143, 138, 118, 106
  Ronnie O’Sullivan 141, 134, 118, 104, 100
  Peter Lines 141
  David Gray 140, 107
  Ken Doherty 137, 134, 131, 112
  Dave Harold 137
  James Wattana 137
  Stephen Lee 133, 109
  Matthew Stevens 127, 100
  Peter Ebdon 124, 117, 109, 108, 108, 104
  John Parrott 120, 108, 104, 102
  Anthony Hamilton 115, 108, 102, 100
  Alfred Burden 115, 105
  Darren Morgan 112
  Alan McManus 111
  Fergal O’Brien 105, 100
  Mark King 103, 100
  Mark Williams 102

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1998 w sporcie
1998 w Anglii